Покупка Киева — официальное приобретение Киева Русским царством в результате соглашения с Речью Посполитой в рамках «Вечного мира» 1686 года и уплаты ей 146 тысячи рублей.

Военная предыстория 
После Переяславской рады 1654 года жители Киева на площади перед церковью Успения Богородицы Пирогощи принесли массовую присягу царю Алексею Михайловичу. По Мартовским статьям в Киеве и нескольких других малороссийских городах были размещены русские гарнизоны. Во время русско-польской войны 1654—1667 годов русский гарнизон в Киеве, состоявший из стрельцов и рейтар, удерживал город на протяжении всех тринадцати лет боевых действий, выдержав в 1658 году осаду Киева мятежными казаками Ивана Выговского. Когда в 1660 году выступивший в поход на запад первый киевский воевода Василий Шереметев из-за измены Юрия Хмельницкого был вынужден капитулировать под Чудновом, оставшийся в Киеве второй воевода Юрий Барятинский отказался передавать город полякам по заключённым Шереметевым условиям. Поляки так и не смогли взять город силой.

Дипломатический торг 
По условиям Андрусовского перемирия 1667 года, завершившего активную фазу русско-польской войны, Речь Посполитая официально уступала России Левобережную Украину. Раздел Гетманщины по Днепру стал правовым оформлением территориальных и политических реалий, которые установились в результате гражданской войны («Руины») и раскола Гетманщины с начала 1660-х годов. Киев, расположенный на правом берегу Днепра, был в военном плане исключением, поскольку в нём оставался русский гарнизон. Поэтому по Андрусовскому перемирию Киев с небольшой прилегающей территорией до рек Ирпень и Стугна оставался за Россией ещё на два года, после чего должен был быть передан Речи Посполитой.

Однако отдавать древнерусскую столицу, традиционно имевшую в Русском государстве сакральное значение, в Москве очень не хотели. Польским послам говорили, что Киев — «вотчина извечная государя нашего», и под разными предлогами почти 20 лет затягивали передачу, дожидаясь благоприятных условий для переговоров. Когда на фоне польско-турецкой войны начались новые переговоры о «Вечном мире», польской стороне было, наконец, прямо заявлено, что город «не уступят без крови». В качестве компенсации полякам была предложена плата.

Польская сторона, нуждавшаяся в деньгах и военной поддержке против турок и татар, а также не видевшая возможности отобрать Киев силой, согласилась обсуждать сумму, за которую она была готова официально отказаться от него. Стороны начали долгие переговоры о цене, которую Москва заплатит Варшаве «по братской дружбе и любви» — именно так дипломаты в 1686 году официально сформулировали назначение платежа. Торг за Киев шёл несколько месяцев. Изначально польские послы, приехавшие в Москву, назвали сумму 4 млн злотых (800 тысяч рублей), в ответ русские дали свою цену, в 26 раз меньшую, — 30 тысяч рублей. Переговоры тщательно протоколировались сторонами. Известно, что русский переговорщик князь Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, гневно поднимал голос на польско-литовских послов Гжимултовского и Огинского.

Русской дипломатии удалось сбить требования польско-литовских послов до 200 тысяч рублей, после чего те упёрлись и начали демонстративно готовиться к отъезду из Москвы. Однако спустя неделю заявили, что согласны на сумму 150 тысяч рублей. Ещё две недели переговоров привели к окончательной сумме, за которую Киев был официально признан российским — 146 тысяч рублей. Это было примерно 10 % годового бюджета России.

Положение о покупке Киева было включено в «Вечный мир» 1686 года. Россия выплатила долг серебряной наличностью. 7 тонн серебра, гружённые на телеги, поляки получали в три приёма в течение года. Вопреки опасениям российской стороны, уплаченные деньги не пошли на укрепление польской армии, а были поделены между собой магнатами.

Политические последствия 
Закрепив за собой Киев и обеспечив мир с Речью Посполитой, Русское государство объявило очередную войну Османской империи и начало готовить первый Крымский поход. Также официальное приобретение Киева Россией повлекло за собой в том же году решение Константинопольского патриархата о присоединении Киевской митрополии к Московскому патриархату.

Примечания

Ссылки 
 

История Киева
Российско-польские отношения
1686 год
Международная продажа территорий